Träskböle kan avse:
Träskböle, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland
Träskböle, Närpes – en by i Närpes kommun, Österbotten
Träskböle, Bjärnå (fi.: Järvenkylä) – en by i Bjärnå kommun Egentliga Finland